Людмила Исаева:
 Исаева, Людмила (род. 1969) — советская топ-модель.
 Исаева, Людмила Александровна (1925—1991) — советский педиатр, академик Академии медицинских наук СССР.